Raphael Herburger (né le  à Dornbirn dans le Vorarlberg) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste de centre.

Il dispose d'une licence suisse et ne compte pas dans le contingent comme étranger en Suisse.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006||Dornbirner EC||Nationalliga||32||7||6||13||30||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Dornbirner EC||Nationalliga||30||10||27||37||50||5||3||2||5||4
|-
|rowspan="2"|2007-2008||Dornbirner EC||Nationalliga||31||16||31||47||67||12||2||11||13||20
|-
||SPG Dornbirn/Lustenau||U20 Jugend||1||0||1||1||4||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||EC Klagenfurt AC||EBEL||44||9||6||15||24||17||2||4||6||20
|-
|2009-2010||EC Klagenfurt AC||EBEL||38||4||9||13||28||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||EC Klagenfurt AC||EBEL||52||3||17||20||52||17||1||4||5||37
|-
|2011-2012||EC Klagenfurt AC||EBEL||45||7||12||19||59||15||3||9||12||31
|-
|2012-2013||EC Klagenfurt AC||EBEL||10||0||2||2||22||12||4||6||10||14
|-
|2013-2014||HC Bienne||LNA||46 ||6 ||7 ||13 ||16 || || || || ||
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||41 ||8 ||8 ||16 ||41 ||7 ||2 ||3 ||5 ||0
|-
|2015-2016||HC Bienne||LNA|| 36|| 6|| 10|| 16|| 8||10 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
|2016-2017||EC Red Bull Salzbourg||EBEL||50||9||19||28||26||8||0||3||3||14
|-
|2017-2018|| EC Red Bull Salzbourg ||EBEL||43||14||21||35||22||16||3||5||8||8
|-
|2018-2019|| EC Red Bull Salzbourg ||EBEL||47||11||20||31||24||13||4||1||5||8
|-
|2019-2020|| EC Red Bull Salzbourg ||EBEL||35||14||26||40||24||3||0||1||1||6
|-
|2020-2021||HC Lugano||LNA|| 47 || 9 || 12 || 21 || 38 ||5  || 0 || 0 || 0 || 2

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18 : 2005 et 2006
Championnat du monde junior : 2007 et 2008
Championnat du monde : 2012 et 2013
Jeux olympiques : 2014

| 2006 ||  Autriche -18 ans || Championnat du monde moins de 18 ans D1, groupe A || 5 || 1 || 4 || 5 || 8 || -1 || 
|-
| 2007 ||  Autriche -18 ans || Championnat du monde moins de 18 ans D1, groupe A || 5 || 0 || 1 || 1 || 8 || -1 || 
|-
| 2008 ||  Autriche -20 ans || Championnat du monde junior D1, groupe A-I || 5 || 4 || 4 || 8 || 4 || +7 || 
|-
| 2009 ||  Autriche -20 ans || Championnat du monde junior D1, groupe B || 5 || 0 || 6 || 6 || 2 || +5 || Promu
|-
| 2012 ||  Autriche || Championnat du monde D1, groupe A || 5 || 1 || 4 || 5 || 2 || +3 || Promu
|-
| 2013 ||  Autriche || Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 || +1|| 
|-
| 2014 ||  Autriche || Jeux olympiques || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2|| 
|-
| 2015 ||  Autriche || Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 7 || -7|| 
|-
| 2016 ||  Autriche || Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || +1|| 
|-
| 2019 ||  Autriche || Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 16 || -5||

Trophées et honneurs personnels 
 Vainqueur de la Nationalliga avec le Dornbirner EC en 2008
 Champion d'Autriche avec l'EC Klagenfurt AC en 2009 et 2012
 U20 CMJ (D1 A) Médaille d'argent avec l’Autriche 2007
 U20 CMJ (D1 B) Médaille d'or avec l’Autriche 2008
 Championnat du Monde (D1A) Médaille d'argent avec l’Autriche 2012

Notes et références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Dornbirn
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace